Сконе може да се отнася за:
 Сконе (полуостров), полуостров в Швеция
 Сконе (лен), лен в Швеция
 Сконе (провинция), историческа провинция в Швеция

Вижте още 
 Сконеланд